Ján Gajdoš je jméno patřící více osobám:

 Ján Gajdoš (1902–1980) – slovenský varhaník, sbormistr a hudební skladatel
 Ján Gajdoš (* 1932) – slovenský fotbalový útočník a trenér
 Ján Gajdoš (* 1958) – slovenský fotbalový útočník

Podobné 

 Jan Gajdoš (1903–1945) – československý gymnasta a olympionik
 Ján Gajdošík (* 1978) – slovenský fotbalový obránce